Холик Бабаев (; 1876, с. Дарай Хабаши, Туркестанский край, Российская империя (ныне Муминабадский район, Хатлонской области Республики Таджикистан) — , там же) —  таджикского народного театра масхарабоз.

Биография 
Искусству учился у профессионального масхарабоза Наби Даштиджуми и прославился в возрасте 19-20 лет.

Исполнитель репертуара народных комиков и сказителей, площадный комедиант. С юношеских лет выступал на народных праздниках. Знал множество анекдотов, мифов, легенд, пословиц и народных сказок.

Творчество Х. Бабаев синкретично. Он был одновременно певцом, поэтом-импровизатором, танцором, музыкантом, острословом рассказчиком, исполнителем комических импровизированных сценок.

Среди популярных образов, созданных Х. Бабаевым — охотник в народной пьесе «Охота на медведя», ткач («Ткачество»), Гузихан («О соловьях»), раис в одноимённой народной пьесе.

Искусству Х. Бабаева были присущи жизнеутверждение острая сатиричность, яркая внешняя характерность.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1 / Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961
 Бобоев Холиқ / Н. Нурҷонов // Асос — Боз. — Д. : СИЭМТ, 2013. — (Энсиклопедияи Миллии Тоҷик : [тахм. 25 ҷ.] / сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ ; 2011—2017, ҷ. 2). — ISBN 978-99947-33-52-4.
 Нурджанов Н., Таджикский народный театр…, М., 1956.

Комики Таджикистана
Певцы и певицы Таджикистана
Музыканты Таджикистана
Поэты Таджикистана
Таджикские поэты